Hanzel Und Gretyl () — индастриал-метал-группа, образованная Kaizer Von Loopy и Vas Kallas в 1993 году. Их часто принимают за немецкую группу из-за использования немецкой лирики и немецкого названия, но фактически Hanzel Und Gretyl основана в Нью-Йорке, США.

История
Название Hanzel und Gretyl участники взяли из сказки Гензель и Гретель (), объясняя концепцию своей музыки как футуристическую, почти апокалиптическую сказку, в которой каждый выход начинает новую главу книги. В 1994 году группа записала первое демо Kindermusik, подписав контракт с Energy Records, а в 1995 году выпустила первый студийный альбом Ausgeflippt. В 1998 году лейбл Energy Records прекратил своё существование, несмотря на это Hanzel Und Gretyl продолжали записывать демо и в 2002 подписали контракт с Metropolis Records, выпустив третий альбом Über Alles. После проведения тура в поддержку альбома они возвратились в студию для записи Scheissmessiah!. В течение всего времени Hanzel Und Gretyl совершили совместные туры с Marilyn Manson, Slipknot, Prong, Ministry, My Life with the Thrill Kill Kult, Methodical, Bella Morte, Rammstein, Cradle of Filth.

Состав
 Kaizer Von Loopy — вокал, лид-гитара, программирование
 Vas Kallas — женский вокал, гитара, программирование
 Jon Osterman (позднее Mark Baker) — ударные
 Anna K — бас-гитара
 KyzrWolf — Ремиксер

Дискография

Ссылки
Hanzel Und Gretyl Official Website
 
 
Hanzel Und Gretyl Unofficial Fansite
Interview on Deviant Nation 

Индастриал-метал-группы США
Женский вокал в рок-музыке
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году
Исполнители Metropolis Records